В этой статье описаны события, произошедшие в 2007 году в теннисе.

Турниры ATP

Кубок Дэвиса

Ссылки 
 http://www.wtatour.com
 http://www.atptennis.com

Теннис